Overbite steht für:

 Projekt zur Einbindung von Gopher in aktuelle Browser, siehe Gopher #Clients
 Lagebeziehung der oberen und unteren Frontzähne in der Vertikalen, siehe Überbiss